Tenedos (eiland), een Turks eiland in de Egeïsche Zee.
Tenedos (geslacht), een geslacht van spinnen.